Radošević ist ein serbokroatischer Familienname:
 Božidar Radošević (* 1989), kroatischer Fußballtorhüter
 Dako Radošević (1934–2021), jugoslawischer Leichtathlet
 Josip Radošević (* 1994), kroatischer Fußballspieler
 Leon Radošević (* 1990), kroatischer Basketballspieler
 Miroslav Radošević (* 1973), serbischer Basketballspieler